Grupp A i Copa América 2015 var en grupp i det sydamerikanska mästerskapet Copa América som spelas i Chile under juni 2015. Gruppen bestod av lag från fyra nationer: Chile, Mexiko, Ecuador och Bolivia. De fyra lagen mötte alla varandra en gång vardera, vilket innebar tre omgångar per lag. Den första matchen i gruppen spelas mellan Chile och Ecuador den 11 juni 2015, vilket också blir öppningsmatchen i hela mästerskapet. Matcherna spelas på fyra olika arenor under gruppspelets gång - samtliga Chiles matcher spelas på Estadio Nacional i Santiago, medan tre andra matcher spelas på Estadio Sausalito i Viña del Mar, Estadio Elías Figueroa Brander i Valparaíso samt Estadio El Teniente i Rancagua.

Poängtabell

Matchresultat

Chile mot Ecuador

Mexiko mot Bolivia

Ecuador mot Bolivia

Chile mot Mexiko

Mexiko mot Ecuador

Chile mot Bolivia

Referenser

Grupp A
2015 i Chile